Grimwood ist der Name folgender Personen:
Ken Grimwood, US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Jon Courtenay Grimwood, Fantasy- und Krimiautor